Ба́бченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Бабченко, Аркадий Аркадьевич (род. 1977) — российский журналист и писатель.
 Бабченко, Николай Федотович (1906—?) — советский украинский государственный деятель.
 Бабченко, Павел Степанович (1915—2001) — полный кавалер ордена Славы.